Лужайка (до 1948 - Нурми)  - железнодорожная станция в поселке Лужайка в Селезнёвском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области. Станция является конечной для всех, кто едет со стороны Выборга, так как до станции Бусловская разрешен проезд только пограничникам, таможенникам и сотрудникам РЖД. На станции располагался вокзал, но в 2015-2016 годах он был снесен, так как практически не использовался. Во время реконструкции станции под скоростное сообщение (поезд «Аллегро») на станции была сооружена высокая платформа, построен надземный пешеходный переход.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются две пары пригородных поездов Выборг - Бусловская в сутки: утренняя и вечерняя. Некоторые электропоезда стоят на станции до 9 минут.

Источники 
 https://ждвокзалы.рф/rjdvokzali/zhd-stantsiya-luzhajka/
 https://wikimapia.org/18814847/ru/Пассажирское-здание-на-станции-Лужайка
 https://rasp.yandex.ru/station/9602518/?direction=all&from=wraspstation

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту